Бургунда — топоним тюркского происхождения.

 Бургунда — золото-серебряное месторождение в Узбекистане.
 Бургунда () — озеро,	в правобережье р. Бургунда, координаты 65°46'	120°51'
 Бургунда () — река, правый приток р. Линде, координаты 65°51'	121°09'

Примечания